Марокканский этап FIA WTCC 2009 — третий этап сезона 2009, проведённый на уличной трассе в марокканском Марракеше в первый уик-энд мая 2009 года. Этап-2009 — дебютный этап WTCC в Марокко.

Общая информация 
Впервые в сезоне кто-то смог подвинуть пилотов SEAT Sport с первой позиции в гонке. Причём пилотам заводских Chevrolet удалось выиграть и квалификацию и обе гонки. Испанский коллектив, впрочем, отступил недалеко — лидеры команды Тарквини и Мюллер единожды финишировали вторыми и ещё раз были вблизи подиума.

Неудачно сложился этап для заводских BMW — в квалификации они проиграли даже пилоту частной команды Францу Энгстлеру, в гонках же у Йорга Мюллера был шанс выиграть второй заезд, но он не смог реализовать поул-позицию во втором заезде.

В частном зачёте наилучшим образом этап удался всё тому же Энгстлеру — он был лучшим в своём классе в квалификации и занял второе и первое места в гонках. Опередить немца в первом заезде смог только местный пилот Мехди Беннани.

Неудачно сложился этап для Алессандро Занарди. Итальянец выбыл из борьбы уже через три круга в первом заезде (отказал радиатор), а во втором и вовсе не вышел на старт.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:57.989

Примечания:Времена Меню во второй сессии обнулены из-за нарушения процедуры взвешивания.

Гонка 1 

Примечания:Ван Лаген наказан штрафным проезом через пит-лейн за срез шиканы.Занарди наказан штрафным проездом по пит-лейн за срезку шиканы.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:Поульсен и Занарди отправлены в конец стартового поля за нарушение правила закрытого парка между гонками.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Марракеше 2009 № 12Занарди дополнительно опущен на десять позиций вниз по стартовой решётке за замену двигателя между гонками.

Гонка 2

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Марокко
Моторные виды спорта
Май 2009 года
Этапы WTCC в Марокко